Свекловичный — название населённых пунктов в России:

 Свекловичный — посёлок в Зональном районе Алтайского края.
 Свекловичный — посёлок в Краснояружском районе Белгородской области, упразднён в 2001 г.